Čaklovići Donji su naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Do 1955. godine Čaklovići Donji zvali su se Čaklovići Muslimanski (Sl.list NRBIH, 17/55).

Stanovništvo

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli